James Forrest, né le  à Prestwick en Écosse est un footballeur écossais. Il évolue au poste d'ailier au Celtic FC.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Celtic
 Championnat d'Écosse
 Vainqueur : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022

 Coupe d'Écosse
 Vainqueur : 2011, 2013, 2017 et 2018.
 Coupe de la Ligue écossaise 
 Vainqueur : 2015, 2017, 2018 et 2019.

Personnel
 Membre de l'équipe-type de Scottish Premier League en 2012 et de Scottish Premiership en 2018 et 2019.
 Joueur de la saison de Scottish Premiership en 2019.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international écossais
Joueur du Celtic FC
Naissance en juillet 1991
Naissance dans le South Ayrshire